Wysszaja liga (1994) – 3. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Kirgistanie. Rozgrywki odbywają się systemem wiosna-jesień. Wzięło w nich udział 14 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytułu nie obroniła drużyna Ałga Biszkek. Nowym mistrzem Kirgistanu został zespół Kant-Oil Kant. Tytuł króla strzelców zdobył Aleksandr Merzlikin, który w barwach klubu Kant-Oil Kant strzelił 25 goli.

Przed sezonem zespoły SKA Dostuk Sokuluk, Issyk-kul Karakoł oraz Maksat Biełowodskoje wycofały się z rozgrywek.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Wysszaja liga kirgiska w piłce nożnej

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kirgistanie
1994 w piłce nożnej